Richard Kind (acteur), Amerikaans acteur
 Richard Kind (golfer), Nederlands golfer